Пьер Лемонье:
 Лемонье, Пьер Рене (1731—1796) — французский драматург и либреттист.
 Лемонье, Пьер Шарль (1715—1799) — французский астроном и профессор физики.